Санта-Элена-де-Хамус () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 1230 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона